Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Sony Open Tennis 2013 nastoupilo devadesát šest hráček. Z kvalifikace postoupilo dvanáct tenistek. Obhájkyní titulu byla čtvrtá nasazená Polka Agnieszka Radwańská, kterou v semifinále vyřadila Serena Williamsová.

Rekordní šestý singlový titul získala americká světová jednička Serena Williamsová, která ve finále zdolala ruskou světovou dvojku Marii Šarapovovou po rovnocenném zisku prvních dvou setů 4–6, 6–3, až ve třetí sadě bez ztráty hry 6–0.

Nasazení hráček 
Všech třicet dva nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Serena Williamsová (vítězka)
  Viktoria Azarenková (odstoupila)
  Maria Šarapovová (finále)
  Agnieszka Radwańská (semifinále)
  Li Na (čtvrtfinále)
  Angelique Kerberová (3. kolo)
  Petra Kvitová (3. kolo)
  Sara Erraniová (čtvrtfinále)
  Caroline Wozniacká (3. kolo)
  Marion Bartoliová (2. kolo, skreč)
  Naděžda Petrovová (3. kolo)
  Ana Ivanovićová (4. kolo)
  Dominika Cibulková (4. kolo)
  Maria Kirilenková (3. kolo)
  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Sloane Stephensová (4. kolo)
  Lucie Šafářová (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (2. kolo)
  Venus Williamsová (3. kolo, odstoupila)
  Carla Suárezová Navarrová (3. kolo)
  Klára Zakopalová (4. kolo)
  Jelena Jankovićová (semifinále)
  Anastasija Pavljučenkovová (2. kolo)
  Julia Görgesová (2. kolo)
  Varvara Lepčenková (3. kolo)
  Tamira Paszeková (2. kolo)
  Mona Barthelová (2. kolo)
  Sorana Cîrsteaová (4. kolo)
  Jelena Vesninová (3. kolo)
  Kirsten Flipkensová (čtvrtfinále)
  Yanina Wickmayerová (2. kolo)
  Alizé Cornetová (4. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 2. sekce 

 3. sekce 

 Dolní polovina 
 5. sekce 

 6. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 
  Sílvia Solerová Espinosová (kvalifikována)
  Stefanie Vögeleová (kvalifikována)
  Lauren Davisová (2. kolo, šťastná poražená)  Olga Pučkovová (1. kolo)
  Camila Giorgiová (přímá účast v hlavní soutěži)
  Misaki Doiová (1. kolo)
  Karolína Plíšková (kvalifikována)
  Melanie Oudinová (1. kolo)
  María Teresa Torrová Florová (1. kolo)
  Lara Arruabarrenaová-Vecinová (1. kolo)
  Jelina Svitolinová (2. kolo)
  Jana Čepelová (kvalifikována)
  Julia Putincevová (kvalifikována)
  Mandy Minellaová (1. kolo)
  Melinda Czinková (kvalifikována)
  Donna Vekićová (kvalifikována)
  Coco Vandewegheová (2. kolo)
  Vesna Doloncová  (1. kolo)
  Tatjana Maleková (2. kolo)
  Maria João Köhlerová (1. kolo)
  Galina Voskobojevová (2. kolo)
  Kristýna Plíšková (2. kolo)
  Anastasia Rodionovová (1. kolo)
  Mirjana Lučićová Baroniová (1. kolo)
  Nina Bratčikovová (2. kolo)

Kvalifikantky 
  Sílvia Solerová Espinosová
  Stefanie Vögeleová
  Mallory Burdetteová  Šachar Pe'erová
  Julia Putincevová
  Bethanie Matteková-Sandsová
  Karolína Plíšková
  Kateřina Siniaková
  Donna Vekićová
  Allie Kiicková  Melinda Czinková  Jana Čepelová

Šťastná poražená 
  '''Lauren Davisová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské dvouhry
 Pavouk kvalifikace ženské dvouhry

Sony Open Tennis 2013